A cherokee jelentései:
 cseroki nép vagy nyelv angol helyesírás szerinti változata
 Cherokee hajtamponok a South Park című rajzfilmsorozat 54. részének címe

Helyek
Cherokee (Alabama) 
Cherokee (Észak-Karolina)
Cherokee (Iowa) 
Cherokee (Kansas) 
Cherokee (Oklahoma)